Albano bezeichnet folgende Orte:

 in Italien:
 Albano Laziale, in der Provinz Rom (Latium)
 Albano di Lucania, in der Provinz Potenza (Basilicata)
 Albano Sant’Alessandro, in der Provinz Bergamo (Lombardei)
 Albano Vercellese, in der Provinz Vercelli (Piemont)
 Albaner See (italienisch Lago Albano)
 Bistum Albano, Bistum der Kirchenprovinz Rom

 in Schweden:
 Albano (Sigtuna), ein Teil der Gemeinde Sigtuna, Provinz Stockholms län
 Albano (Stockholm), ein Industriegebiet in Stockholm

Albano ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Albano (1909–1942), brasilianischer Basketballspieler
 Elías Fernández Albano (1845–1910), chilenischer Politiker
 Gianfranco Albano (* 1942), italienischer Fernsehregisseur
 Lou Albano (1933–2009), US-amerikanischer Wrestler, Wrestling-Manager und Schauspieler
 Marcello Albano (1961–2017), italienischer Comiczeichner
 Miriam Albano (* 1991), italienischstämmige Sopranistin
 Pablo Albano (* 1967), argentinischer Tennisspieler
 Salvatore Albano (1841–1893), italienischer Bildhauer
 Saraswati Albano-Müller (* 1933), indische Pädagogin und Journalistin

Albano ist außerdem ein italienischer Vorname, den unter anderen folgende Personen tragen:

 Albano Bizzarri (* 1977), argentinischer Fußballspieler
 Albano Carrisi (Künstlername: Al Bano), italienischer Sänger (* 1943)
 Albano Bortoletto Cavallin (1930–2017), brasilianischer Geistlicher und Erzbischof von Londrina
 Albano von Jacobi (1854–1919), preußischer General der Infanterie
 Albano Olivetti (* 1991), französischer Tennisspieler